Jed Ortmeyer (né le  à Omaha (Nebraska) aux États-Unis) est un joueur professionnel de hockey sur glace jouant dans la Ligue nationale de hockey.

Carrière 
Jed a été acquis par les Rangers de New York en 2003. Au mois de  à la date limite des transactions, Jed Ortmeyer est échangé aux Predators de Nashville. Le , il signe un contrat d'un an avec les Sharks de San José.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1997-1998||Lancers d'Omaha||USHL||54||23||25||48||52||14||3||4||7||31
|-
|1998-1999||Lancers d'Omaha||USHL||52||23||36||59||81||12||5||6||11||16
|- 
|1999-2000||Wolverines du Michigan||NCAA||41||8||16||24||40||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001||Wolverines du Michigan||NCAA||27||10||11||21||52||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2001-2002||Wolverines du Michigan||NCAA||41||15||23||38||40||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003||Wolverines du Michigan||NCAA||36||18||16||34||48||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 ||Wolf Pack de Hartford||LAH||13||2||8||10||4||16||5||2||7||6
|-
|2003-2004 ||Rangers de New York||LNH||58||2||4||6||16||-||-||-||-||-
|- 
|2004-2005 ||Wolf Pack de Hartford||LAH||61||7||20||27||63||6||0||1||1||4
|-
|2005-2006 ||Rangers de New York ||LNH||78||5||2||7||38||4||1||0||1||4
|- 
|2006-2007 ||Wolf Pack de Hartford ||LAH||8||1||3||4||6||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007 ||Rangers de New York ||LNH||41||2||9||11||22||9||0||0||0||2
|- 
|2007-2008 ||Predators de Nashville ||LNH ||51 ||4 ||4 ||8 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 ||Admirals de Milwaukee ||LAH ||55 ||10 ||13 ||23 ||51 ||11 ||1 ||6 ||7 ||8
|- 
|2008-2009 ||Predators de Nashville ||LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 ||Sharks de San José ||LNH ||76 ||8 ||11 ||19 ||37 ||4 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|rowspan="2"|2010-2011 || Rampage de San Antonio || LAH ||20 ||2 ||1 ||3 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| Aeros de Houston || LAH || 40 || 6 || 10 || 16 || 29 || 24 || 6 || 7 || 13 || 4
|-
| 2010-2011 || Wild du Minnesota || LNH || 4 || 0 || 0 ||0  || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Aeros de Houston || LAH || 34 || 8 || 10 || 18 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Wild du Minnesota || LNH || 35 || 1 || 1 || 2 || 14 || - || - || - || - || - 
|-
| 2012-2013 || Mavericks du Missouri || LCH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Rampage de San Antonio || LAH || 32|| 6|| 9|| 15|| 16||- || -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Rampage de San Antonio || LAH || 64|| 14|| 17|| 31|| 64||- || -|| -|| -|| -

|327||56||91||147||281||57||12||16||28||22

|345||22||31||53||161||17||1||1||2||6

Références 

Naissance en septembre 1978
Naissance à Omaha (Nebraska)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Wolverines du Michigan
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Sharks de San José
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur des Mavericks du Missouri
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché